Hüffmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hüffmeier (1898–1972), deutscher Marineoffizier
 Werner Hüffmeier (1912–2000), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Wilhelm Hüffmeier (* 1941), evangelischer Theologe, Präsident des Gustav-Adolf-Werkes und ehemaliger Leiter der Kirchenkanzlei der Union Evangelischer Kirchen (UEK)